Kazusa kan verwijzen naar een van de volgende Japanse onderwerpen

 Kazusa (provincie) - voormalige provincie
 Kazusa (Nagasaki) - voormalige plaats, nu deel van Minamishimabara

 Kazusa Iwasaki - voetballer
 Kazusa Okuyama - actrice en model
 Kazusa Aranami - actrice
 Kazusa Noda - politicus
 Kazusa Takashima - manga-artiest
 Tomohiro Kazusa - auteur
 Kazusa Murai - stemactrice